Carlos Fitz-James Stuart y Portocarrero,  duque de Alba,  (Madrid, 4 de diciembre de 1849 - Nueva York, 15 de octubre de 1901) fue un aristócrata español.

Biografía 
Era hijo de Jacobo Fitz-James Stuart y Ventimiglia,  duque de Alba, y de María Francisca de Sales Portocarrero,  condesa de Montijo. Nació en el palacio de Liria de Madrid el 4 de diciembre de 1849 y fue bautizado pocos días después en el Palacio Real con los nombres de Carlos María Isabel Francisco de Sales Bárbara, siendo su madrina la reina Isabel II. Fue senador por derecho propio entre 1881 y 1901.

La muerte sin sucesión de su tío paterno en 1882, dio pie a la corona española para evitar que heredara el conglomerado cuantioso de títulos del Infantado y de Pastrana, lo que lo hubiera convertido en el más poderoso terrateniente de España, ya que acumulando ambos patrimonios, casi triplicaba las propiedades de la misma Corona.

Matrimonio e hijos 
Casado en 1877 con María del Rosario Falcó y Osorio,  condesa de Siruela, tuvieron descendientes:
 Jacobo María del Pilar Carlos Manuel Fitz-James Stuart y Falcó,  duque de Alba de Tormes.
 Eugenia Sol María del Pilar Fitz-James Stuart y Falcó, (1880-1962), condesa de Teba y luego condesa de Baños y, desde 1906, segunda esposa del  duque de Santoña y  marqués de Manzanedo —Juan Manuel Mitjans y Manzanedo (1865-1929)—  y dama de la reina Victoria Eugenia, con descendencia.
 Hernando Carlos María Teresa Fitz-James Stuart y Falcó,  duque de Peñaranda de Duero.

Antepasados

Referencias

Bibliografía y enlaces externos 
 María José Ramos Rovi. «Carlos María Fitz-James Stuart y Portocarrero», en el Diccionario biográfico español (Real Academia de la Historia).

Condes de Lemos
Casa de Alba
Duques de España
Duques de Alba
Señorío de Moguer
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Nacidos en Madrid
Duques de Berwick